

Ісаметово — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Ісаметово — присілок, Шаранський район, Башкортостан